Матюшкино — название населённых пунктов:

Россия 
 Матюшкино — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Матюшкино — деревня в Задонском районе Липецкой области.
 Матюшкино — деревня в Новоторъяльском районе Марий Эл.
 Матюшкино — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Матюшкино — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Матюшкино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Матюшкино — деревня в Колпашевском районе Томской области.
 Матюшкино — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.